Příjmení Baxa má více nositelů:

 Bohumil Baxa (1874–1942), český ústavní právník, rektor Masarykovy univerzity, politik a senátor za Československou národní demokracii
 Jaromír Baxa (* 1982), český ekonom a politik, bývalý zastupitel Libereckého kraje, člen Strany zelených
 Josef Baxa (* 1959), český soudce, v letech 2003 až 2018 předseda Nejvyššího správního soudu
 Karel Baxa (1862–1938),  český politik, právník, první předseda československého ústavního soudu a dlouholetý starosta (pak primátor) Prahy
 Martin Baxa (* 1975), český politik, v letech 2010 až 2014 primátor města Plzně, od roku 2004 zastupitel Plzeňského kraje, člen ODS